Yonamine ist der Familienname von:

 Eri Yonamine (* 1991), japanische Radsportlerin
 Wally Yonamine (1925–2011), US-amerikanischer American-Football-Spieler